Людвиг Хеве́ши (, урожд. Лайош Лёви  или Людвиг Хирш ; ) — австро-венгерский писатель и журналист.

Биография 
Людвиг (Лайош) Хевеши родился в семье еврейского врача Мора Лёви и его супруги Адели, в 1854—1862 годах учился в гимназии, затем в 1862—1865 годах изучал классическую филологию и медицину в Будапештском и Венском университетах, но не закончил образования, поскольку занялся журналистикой и литературным творчеством. В 1872 году взял себе псевдоним «Людвиг Хевеши» по названию родного города. Поначалу работал в будапештских изданиях и занимал должность главного фельетониста. В 1875 году переехал в Вену, где продолжал писать фельетоны. За свою жизнь Хевеши сотрудничал более чем с двумя десятками газет и журналов, выпускавшихся в Австро-Венгрии, и сам являлся учредителем молодёжной газеты. Хевеши специализировался на театральных рецензиях, прежде всего, к спектаклям Бургтеатра, а также на художественной критике и литературных эссе. Хевеши также опубликовал путеводители по Германии, Англии, Греции и Италии, сочинял юморески и прославился как крупный коллекционер утопических романов.

Людвиг Хевеши был признанным критиком австрийского искусства эпохи Франца Иосифа I. Своей публицистикой он активно поддерживал деятельность Венского сецессиона и способствовал его успеху. В противовес господствовавшему в австрийской живописи XIX века «макартовскому стилю» Хевеши защищал первых сецессионистов, пейзажиста Теодора фон Хёрмана и впоследствии, после раскола в сецессионе так называемую «группу Климта». Именно Хевеши в своём труде «Старое искусство — новое искусство» впервые использовал термин «новое искусство», которое утвердилось во французском как «ар-нуво», а в немецком — как «югендстиль». Ему же принадлежит авторство девиза сецессиона на входе в его венский Дом: «Каждому времени свое искусство, каждому искусству своя свобода».

Хевеши не создал семьи, в возрасте 66 лет он застрелился в собственной квартире во Внутреннем Городе на Вальфишгассе, 8. Обстоятельства его самоубийства, в частности, письмо, написанное в день смерти Игнацу Шницеру, свидетельствовало о том, что он принял это решение спонтанно. Людвиг Хевеши похоронен на Центральном кладбище Вены. Имя Людвига Хевеши носит переулок в венском районе Хитцинг.

Примечания

Литература 

 Ursula Meißl-Novopacky: Der Kunstkritiker Ludwig Hevesi, 1843—1910. Sein Einfluß auf das Kunstverständnis in Österreich-Ungarn um die Jahrhundertwende. Dissertation. Universität Wien, Wien 1989, OBV.
 Friedrich von Kleinwächter: Katalog einer merkwürdigen Sammlung (…) utopistischen Inhalts 16.-20. Jh. aus dem Nachlasse des Schriftstellers Ludwig Hevesi. Mit einer Einl(eitung) von (…) Friedrich von Kleinwächter. Zu den beigesetzten Preisen zu beziehen von Gilhofer und Ranschburg (…) Wien (etc.). Alkalay und Sohn, Pressburg 1911, OBV. (Reprint Kraus, München 1980, ISBN 3-601-00127-6, OBV).
 Kunstbibliothek Ludwig Hevesi — Kunstgeschichte, Malerei, Architektur, Plastik. (3237 Nrn.). Wien: Gilhofer & Ranschburg (ca. 1912).
 Ilona Sármány-Parsons: Ludwig Hevesi — mehr als ein österreichisch-ungarischer Kunstkritiker, Chronist und Wegbereiter.  In: Kurt Rossacher et al. (Hrsg.): Alte und Moderne Kunst. Heft 203 (1985), . AMK-Verlag, Innsbruck 1985, S. 30 f. — Online.
 Ilona Sármány-Parsons: Ludwig Hevesi und die Rolle der Kunstkritik zwischen 1889 und 1997. In: Acta Historica Artium. Budapest 1990/92, , S. 3-28.
 Ilona Sármány-Parsons: Ludwig Hevesi 1842—1910 — Die Schaffung eines Kanons der österreichischen Kunst. (3 Teile) 1. Teil: Frühe Jahre und Wegbereiter. In: Österreich in Geschichte und Literatur. 47. Jg. 2003, Heft 6, , S. 342—358; 2. Teil: Frühe Kritiken und Feuilletons. In: Österreich in Geschichte und Literatur. 48. Jg. 2004, Heft 6, ZDB-ID 123374-9, S. 338—355; 3. Teil. In: Österreich in Geschichte und Literatur. 50. Jg. 2005, Nr. 1-2, ZDB-ID 123374-9, S. 16-30.
 Endre Hárs: Der mediale Fußabdruck. Zum Werk des Wiener Feuilletonisten Ludwig Hevesi (1843—1910). Königshausen & Neumann, Würzburg 2020, ISBN 978-3-8260-7135-5.

Ссылки 
 
 
 

Густав Климт
Писатели Австро-Венгрии
Художественные критики Австрии
Библиофилы
Журналисты Австро-Венгрии
Переводчики с венгерского языка
Переводчики на немецкий язык
Журналисты, известные под псевдонимами
Застрелившиеся в Австрии
Похороненные на Центральном кладбище Вены